In de Verenigde Staten: 
Cold Springs (Nevada)
Cold Springs (Indiana)
Cold Springs (El Dorado), Californië
Cold Springs (Tuolumne), Californië
In Canada:
Cold Springs (Manitoulin)